Tar horvát falu Tar-Vabriga községben, Isztria megyében
Tar magyar község Nógrád megyében a Pásztói járásban
 Tar, keresztnév
 Tar, archiváló fájl egyik féle formátuma a számítástechnikában

Lásd még: Tar-kő (egyértelműsítő lap)